Osoby o tym nazwisku:
 Jakow Pachomow – radziecki polityk
 Jurij Pachomow – radziecki i ukraiński ekonomista i polityk
 Leonid Pachomow – rosyjski piłkarz
 Nikołaj Pachomow – radziecki polityk
 Ołeksandr Pachomow – ukraiński wioślarz